Pàdua, ciutat de la regió del Vèneto (nord d'Itàlia)
 Província de Pàdua, part de la regió del Vèneto dins d'Itàlia 
 Universitat de Pàdua, universitat d'Itàlia 
 Estació de Pàdua, estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la L7, al districte de Sarrià -Sant Gervasi de Barcelona